Isus, Sin Božji u kršćanstvu.
Isus (Animalia), rod kukaca iz porodice Curculionidae.